Савойски () — село в Болгарии. Находится в Кюстендилской области, входит в общину Кюстендил. Население составляет 15 человек.

Политическая ситуация 
Савойски подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Кюстендил — Петыр Георгиев Паунов (коалиция в составе 3 партий: Демократы за сильную Болгарию (ДСБ), Союз демократических сил (СДС), партия АТАКА) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Кюстендилской области